Podgrađe Podokićko je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,79 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 162 stanovnika te 60 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Poznate osobe 
 Mihalj Šilobod

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor